Łagów (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in het district Kielecki
 Łagów (gemeente in powiat Kielecki), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Łagów (powiat Świebodziński), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Łagów (gemeente in powiat Świebodziński), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński